Гаспа́р Темисто́кль Лестибудуа́ (; 1797—1876) — французский врач, ботаник и политический деятель. Сын ботаника Франсуа Жозефа Лестибудуа (1759—1815).

Биография 
Родился 12 октября 1797 года в Лилле. Учился в Парижском университете, в 1818 году получил степень доктора медицины.

В 1835 году занимался изучением проблемы эпидемии чумы в Алжире.

В 1839 году избран депутатом Национального собрания Франции.

С 1868 года — командор ордена Почётного легиона.

Скончался в Париже 22 ноября 1876 года.

Некоторые научные публикации

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века
Члены Парижской медицинской академии